Lucy může být:
 Lucy (Australopithecus) – přezdívka pro archeologický nález kostry v Etiopii
 Lucy (film) – film se Scarlett Johanssonovou
 Lucy (sonda) – sonda agentury NASA, jejímž cílem je průlet kolem sedmi planetek
 Lucy (jméno) – jméno
 LucyPug – slovenská youtuberka
 krycí jméno agenta Rudolfa Rösslera

podobné:
 Lucca (rozcestník)
 Luca